TEX15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 789 амінокислот, а молекулярна маса — 315 336.

Задіяний у таких біологічних процесах, як пошкодження ДНК, репарація ДНК, диференціація клітин, сперматогенез, мейоз. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки